Кен Лінсман (,  11 серпня 1958, Кінгстон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1974 року.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Філадельфія Флаєрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Бірмінгем Буллз», «Мен Марінерс», «Філадельфія Флаєрс», «Едмонтон Ойлерс», «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 973 матчі в НХЛ, включаючи 113 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1984.

Статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Азіаго»‎
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Філадельфія Флайєрс»
Уродженці Кінгстона (Онтаріо)